Григо́рий Алекса́ндрович Деми́дов (18 (30) июля 1837 — 1 (13) февраля 1870) — русский композитор-любитель, автор романсов и маршей. В 1866—1870 годах — инспектор Санкт-Петербургской консерватории. Представитель второй линии старшей ветви рода Демидовых.

Биография 
Родился в семье полковника Александра Григорьевича Демидова и Ольги Александровны, урождённой Алединской, фрейлины великой княгини Елены Павловны. Праправнук Григория Акинфиевича Демидова, внук Г. А. Демидова и А. П. Алединского.

Получив начальное домашнее воспитание, Демидов поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, откуда был выпущен в 1854 году в лейб-гвардии Преображенский полк юнкером. В 1859 году вышел в отставку с чином подпоручика и поступил на службу в министерство иностранных дел.
С семилетнего возраста Демидов стал учиться игре на фортепьяно и продолжал интересоваться музыкой всю жизнь. Стасов писал: «Он [Мусоргский] нашёл нескольких офицеров, любивших музыку и усердно ею занимавшихся. Тут были и певцы и пианисты… Тут же в числе товарищей офицеров находился Г. А. Демидов, впоследствии композитор романсов… Со всеми этими музыкальными товарищами Мусоргский часто встречался, и они занимались музыкой». Любовь к музыке вынудила его оставить службу, чтобы всецело посвятить себя этому занятию. В 1862 году после женитьбы на Лидии Николаевне Оржицкой он уехал в Лейпциг, где с небольшими промежутками пробыл два года, изучая теорию музыки под руководством профессора М. Гауптмана.

В 1867 году Демидов, по предложению директора консерватории А. Г. Рубинштейна, высоко ценившего его как композитора и знатока теории музыки вообще, принял должность инспектора классов консерватории, и занимал эту должность до смерти. Современники вспоминали, что Демидов «отличался неутомимо ревностным и безукоризненно честным исполнением своих обязанностей». Сама же консерватория до 1896 года располагалась во флигеле дома Демидова на углу Мойки и Демидова переулка.

Как композитор, Демидов, по мнению А. С. Даргомыжского, имел «несомненный талант, полный самостоятельного вдохновения и чуждый рутины», хотя и не отличался плодовитостью. Им напечатано лишь несколько романсов на стихи русских поэтов (М. Ю. Лермонтова «Горные вершины», А. С. Пушкина, А. А. Фета, А. В. Кольцова, Д. В. Давыдова, М. Л. Михайлова и других), маршей, японский марш, и, кроме того, после его смерти остались несколько неизданных рукописей, но все им написанное отличается изящной в высшей степени интересной оркестровкой, свидетельствующей о тонком музыкальном вкусе автора. А. С. Фаминцын в статье «Новые русские романсы» писал: «Шесть романсов Демидова представляют наибольший интерес из всей рассматриваемой мною коллекции. Романсы с удовольствием будут встречены певцами и певицами охотно обогащающими свой репертуар свежими, красивыми пьесами. Они не обнаруживают в авторе необыкновенно высокого полёта, но производят впечатление вполне удовлетворяющее… Стихотворения, выбранные автором, довольно хороши и во всём направлении его серьёзное и искреннее отношение к делу…»

В 1869 году Григорий Александрович заболел и скончался 1 (13) февраля 1870 года. Газета «Голос» писала:Вся жизнь покойного состояла в честном служении искусству, которое он горячо любил и ставил выше всего на свете. Пожертвовав служебной карьерой, не заботился о приобретении громкой известности как исполнитель или композитор. Он отличался в высшей степени мягким любящим сердцем, благородным прямым характером и готовностью служить всякому нуждающемуся

Брак 
2 ноября 1862 года женился на Лидии Николаевне Оржицкой (1842—1892), дочери декабриста Николая Николаевича Оржицкого (1796—1861) и Софьи Фёдоровны Крюковской. Её отец был незаконным сыном графа Петра Кирилловича Разумовского и Александры Васильевны Деденевой, урождённой Разумовской. После смерти Демидова его вдова вышла замуж вторично за Константина Карловича Врангеля.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Григорий Александрович
Выпускники Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров
Преображенцы